Ishockey vid olympiska vinterspelen 1992 vid spelen i Albertville i Frankrike spelades den 8-23 februari 1992. Samtliga 46 matcher spelades i den då nybyggda ishallen i Méribel.

Guldmedaljen togs hem av Förenade laget, som var det namn under vilket Oberoende staters samvälde (OSS) deltog, alltså före detta Sovjetunionen. Eftersom OSS inte hade någon flagga ännu, använde laget den olympiska flaggan. Kanada tog silver, Tjeckoslovakien brons.

Medaljfördelning

Olympiska ishockeyturneringen

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher om plats 9-12

Kvartsfinaler

Placeringsmatcher om plats 5-8

Semifinal

Match om 3:e-4:e plats

Final

Sveriges trupp 

Målvakter: Roger Nordström (Malmö IF), Tommy Söderström (Djurgården Hockey).
Backar: Peter Andersson (IF Björklöven), Peter Andersson (Malmö IF), Kenneth Kennholt (Djurgården Hockey), Petri Liimatainen (AIK Ishockey), Börje Salming (AIK Ishockey), Tommy Sjödin (Brynäs IF), Fredrik Stillman (HV71).
Forwards: Charles Berglund (Djurgården Hockey), Patrik Carnbäck (Frölunda HC), Lars Edström (Luleå HF), Patrik Erickson (AIK Ishockey), Bengt-Åke Gustafsson (Färjestads BK), Mikael Johansson (Djurgården Hockey), Patric Kjellberg (Frölunda HC), Håkan Loob (Färjestads BK), Mats Näslund (Malmö IF), Peter Ottosson (Färjestads BK), Thomas Rundqvist (Färjestads BK), Daniel Rydmark (Malmö IF), Jan Viktorsson (Djurgården Hockey).

Slutställning

Referenser

Noter